Barea è un cognomen romano della gens Servilia:
 Quinto Marcio Barea Sorano – politico romano, console nel 34;
 Quinto Marcio Barea Sorano – politico e militare romano, console nel 52;
 Quinto Marcio Barea Sura – politico romano, senatore.
È inoltre un cognome moderno utilizzato nei paesi di lingua spagnola:
 Arturo Barea (1897-1957) – scrittore, saggista e giornalista spagnolo;
 José Barea (1984) – cestista e allenatore di pallacanestro portoricano;
 Juan Alberto Barea (1931-2012) – cestista argentino;
 Ramón Barea (1949) – attore e drammaturgo spagnolo;
 Stephan Barea (1991) – calciatore statunitense di origine portoricana.